Por el nombre inglés Possession se conoce:
Possession (película de 1981), película de 1981.
Possession (película de 2002), película de 2002.
Possession (película de 2009), película de 2009.
 Possession (Álbum de Joywave), Álbum musical de Joywave de 2020.